VA peut faire référence à :
 Vitesse de manœuvre, un sigle aéronautique qui représente une vitesse,
 Valenciennes Football Club, pour (Union sportive) Valenciennes-Anzin,

VA est un sigle, qui signifie :
 Virtual Airline pour compagnie aérienne virtuelle,
 Valeur ajoutée, une notion en économie,
 Vérification d'aptitude, une notion en informatique,
 Valeur actualisée, une notion de finance,
 Various artists, terme anglophone utilisé dans l’industrie musicale
Vertical alignment, une technologie d'afficheurs à cristaux liquides utilisée dans la fabrication de dalles d'écrans, essentiellement des moniteurs informatiques, avec un bon compromis entre la vitesse d'affichage des couleurs et la fidélité de rendu des couleurs (vis-à-vis du positionnement de l'observateur par rapport à la surface de l'écran)

VA est un symbole, qui signifie :
 Voltampère, une unité de puissance apparente, souvent mentionnée sur des appareils ou composants électriques en courant alternatif,

VA est un code, qui signifie :
 Vannes, selon la liste des quartiers maritimes,
 Vatican, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2,
 selon la liste des domaines Internet de premier niveau () : .va
 Inde, selon la liste des codes OACI des aéroports,
 Virginie, un État des États-Unis selon la norme ISO 3166-2:US
 Province de Valladolid, une province espagnole selon la norme ISO 3166-2:ES
 selon le code IATA des compagnies aériennes,
 Virgin Australia (Australie) depuis 2009,
 Volare Web (Italie) jusqu’en 2004,
 Air Europe (Italie), 

Va est un nom :
 Les Va, un peuple d’Asie constituant l’une des 56 nationalités de Chine.
 Barry Le Va (1941-), sculpteur américain.  
 , une planète mineure du système solaire.

Code
Symbole d'unité